Крескас (Крескес) — еврейское имя (титул?) эпохи Арагонской короны.

 Крескас из Оранжа (вторая пол. XIII века) — синдик евреев района Каркасона.
  (Crescas Caslari; первая пол. XIV века) — врач и литургический поэт из Авиньона.
  — придворный врач Хуана II Арагонского (1458—1479).
 Авраам Крескес (1325—1387) — картограф, вместе с сыном Иегудой Крескесом составивший карту мира (1375).
  (нач. XIV века) — талмудист из Перпиньяна.
 Давен Крескас (Crescas Davin; XIV век) — марсельский промышленник.
 Иегуда Крескес (1350—1410/1427) — картограф, сын Авраама Крескеса.
 Хасдай Крескас (ок. 1340—1410/1411) — философ и государственный деятель, автор изложения теологической системы «Or-Adonaï» (Свет Господень).

Примечания